Tulpa peut faire référence à :
 Un tulpa est une entité spirituelle du Bouddhisme tibétain ;
 Tulpa est un film de Federico Zampaglione sorti en 2012.